Odbojka na Olimpijskim igrama se prvi puta pojavila u službenom programu Igara na Igrama u Tokiju 1964. godine,  i to odmah u muškoj i ženskoj konkrenciji. Na Igrama u Atlanti 1996. godine u program je uključena i odbojka na pijesku, za muškarce i za žene.

Osvajači medalja u odbojci

Muški

Žene

Osvajači medalja u odbojci na pijesku

Muški

Žene